Arturo Torres puede referirse a:

 Arturo Torres Carrasco futbolista chileno
 Arturo Torres (Político) político argentino
 Arturo Torres Santos empresario y político mexicano